Снегири — небольшой род птиц из семейства вьюрковых; а также топоним:
 Снегири — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Снегири — посёлок городского типа в Истринском муниципальном районе Московской области.
 Снегири — железнодорожная станция Московской железной дороги на линии Москва — Рига.
 Снегири — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Снегири — деревня в Островском районе Псковской области.
 Снегири — посёлок в Щучанском районе Курганской области.
 Снегири — жилой микрорайон на севере Калининского района города Новосибирска.

См. также 
 «Снегири-музыка»
 
Городское поселение Снегири